Юрий Рычков:
 Рычков, Юрий Алексеевич (род. 1969) — российский работник органов внутренних дел, начальник Управления МВД России по Тверской области, генерал-майор полиции.
 Рычков, Юрий Григорьевич (1932—1998) — советский и российский антрополог и генетик.
 Рычков, Юрий Евлампиевич (1945—2000) — советский актёр театра и кино.
 Рычков, Юрий Леонтьевич (род. 1952) — советский хоккеист, тренер по хоккею, отец актрисы Натальи Рычковой.